Боевая улица — название улиц в ряде городов бывшего СССР.

Россия 
 Боевая улица — в Астрахани.
 Боевая улица — в Грозном.
 Боевая улица — в Казани.
 Боевая улица — в Костроме.
 Боевая улица — в Нижнем Новгороде.
 Боевая улица — в Улан-Удэ.
 Боевая улица — в Феодосии.

Украина 
 Боевая улица — в Донецке.
 Боевая улица — в Киеве.
 Боевая улица — в Харькове.